Barbara Dennerlein - Duits jazzorganiste
Federico Dennerlein - Italiaans waterpolospeler en zwemmer